Свитальский () — фамилия; имеет женскую форму Свитальская.
 Свитальский, Казимеж (1886—1962) — польский политический деятель, премьер-министр Польши.
 Свитальский, Николай Игнатьевич (1884—1937) — геолог родом из Сумщины, действительный член АН УССР (с 1930 года; с 1935 года — ее вице-президент).